Qasigiarsuit bezeichnet:
 Qasigiarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qasigiarsuit (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiarsuit (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland